Джо́натан «Джон» Брант (; ) — американский кёрлингист.

В составе мужской сборной США участник .  (2000),  (2000).

Играл в основном на позиции первого и второго.

Достижения 
 : золото (2000), серебро (2001, ), бронза (2002).
 Американский олимпийский отбор по кёрлингу: серебро (2001).
 : золото (2000).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Его двоюродный брат Райан Брант — тоже кёрлингист, двукратный чемпион США среди мужчин. Двоюродная сестра Джона, сестра Райана — Морин Кларк (в замужестве; урождённая Брант), кёрлингистка, вице-чемпионка мира среди женщин (2005), играла в женской сборной США на , чемпионка США среди женщин (2005), чемпионка мира среди юниоров (2002).

Джонатан начал заниматься кёрлингом в 1986 в возрасте 12 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ассоциации кёрлинга США (USA Curling) (веб-архив)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу